Gambiaans voetbalelftal (mannen)
 Gambiaans voetbalelftal (vrouwen)